Tonge ist der Familienname folgender Personen:

 Gwendolyn Tonge (1923–2012), Hauswirtschafterin, Pädagogin und Politikerin in Antigua und Barbuda
 Jenny Tonge (* 1941), britische Politikerin, Vorstandsmitglied der Liberaldemokraten
 Jonathan Tonge (* 1962), britischer Politikwissenschaftler
 Michael Tonge (* 1983), englischer Fußballspieler
 Philip Tonge (1897–1959), britischer Schauspieler
 Susan Tonge, Hofdame und langjährige Freundin der Königin Maria I. Tudor